— японский государственный деятель.

Министр иностранных дел Японии в сентябре 2008 года — сентябре 2009 года в правительстве Таро Асо. Сын бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасонэ.

Награды 
 Офицер ордена «За заслуги перед Литвой» (18 января 2007 года, Литва).

Примечания 

Хирофуми
Министры образования Японии
Министры иностранных дел Японии
Члены Либерально-демократической партии (Япония)
Члены Палаты советников Японии
Выпускники Университета Кэйо
Дети премьер-министров Японии